Stocks ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stocks (1937–1981), deutscher Autorennfahrer
 Christian Stocks (* 1947), deutscher Diplomat und seit 2009 Botschafter in El Salvador
 Jack William Stocks (* 1871–?), englischer Radsportler
 Margaret Stocks (1896–?), englische Badmintonspielerin
 Mary Stocks, Baroness Stocks (1891–1975), britische Frauenrechtlerin, Wirtschaftswissenschaftlerin, Hochschullehrerin, Politikerin und Mitglied des House of Lords

 Minna Stocks (1846–1928), deutsche Kunstmalerin

Siehe auch:
 Stokes
 Stoxx